— посёлок в Японии, находящийся в уезде Като округа Токати губернаторства Хоккайдо.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хоккайдо в губернаторстве Хоккайдо. С ним граничат посёлки Сикаои, Отофуке, Икеда, Хомбецу, Камисихоро.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается дуб зубчатый, цветком — ландыш, птицей — обыкновенная кукушка.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Хоккайдо